Pierre ou Pedro d'Orléans-Bragance peut désigner :
 Pierre d'Orléans-Bragance (1875-1940), prince du Grão-Para puis prince d'Orléans-Bragance ; 
 Pierre-Gaston d'Orléans-Bragance (1913-2007), prétendant au trône du Brésil ;
 Pierre-Charles d'Orléans-Bragance (1945), prétendant au trône du Brésil ;
 Pierre-Jacques d'Orléans-Bragance (1979), prince du Grão-Para ;
 Pierre-Henri d'Orléans-Bragance (1909-1981), prétendant au trône du Brésil ;
 Pierre-Louis d'Orléans-Bragance (1983-2009), prince du Brésil.